NGC 1077A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Perseus
NGC 1077B, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Perseus